Zene
 son cubano, kubai zenei- és táncműfaj
 son mexicano, mexikói zenei- és táncműfaj
Földrajz
 Hollandia
 Son, település Észak-Brabantban
 Franciaország
 Son, település Ardennes megyében
 Norvégia
 Son, település Vestby községben